Banka ist Ortsname von

 Bankə, Aserbaidschan
 Banka (Yongde), China
 Banca (Pyrénées-Atlantiques) (auf Baskisch Banka), Frankreich
 Banka (Bihar), Indien
 Bangka, Indonesien
 Banka (Kamerun)
 Banka (Slowakei)

Banka oder Bańka ist der Familienname von:

 Witold Bańka (* 1984), polnischer Leichtathlet und Politiker

Siehe auch:
 Banca
 Banga
 Bangka